Manuel Cortés puede referirse a:
Manuel Cortés Aragón (1782-1845), un hacendista y político español.
Manuel Cortés Quero (1906-1991), el último alcalde republicano del Ayuntamiento de Mijas (Málaga).
Manuel Cortés Blanco (1965-), un escritor y médico español.
Manuel Cortés Tallón (1966-), un actor español.
Manuel Cortés de los Santos (1949-2017), torero español.